Grünwaldt ist der Name von

 Elisabeth Grünwaldt (1871–1961), deutsche Erzieherin, Puppengestalterin, Kostümbildnerin und Scherenschnittkünstlerin
 Louis Grünwaldt (1856–1931), Tapezierer und Hamburger Senator
 Dr. Robert Wilhelm Grünwaldt (1909–2003), deutscher Zoologe, Spezialist für Sandbienen

Siehe auch:
 Grünwald (Begriffsklärung)